The Best Bad Man – film del 1919 diretto da Edward A. Kull
The Best Bad Man – film del 1925 diretto da J.G. Blystone (John G. Blystone)